Колло́ — фамилия или географическое название.

География 
 Колло (город) — город в Алжире в вилайете Скикда.

Фамилия 
 Колло, Дельфина (род. 1968) — французская певица (сопрано), исполнительница старинной музыки.
 Колло, Карл Рудольфович (1936—1997) — советский футболист.
 Колло, Мари-Анна (1748—1821) — французский скульптор, портретист.
 Колло, Рене (род. 1937) — один из ведущих немецких теноров 1970-х — 1980-х годов.
 Колло, Серж (1923—2015) — французский альтист и музыкальный педагог.
 Колло, Эрих Рудольфович (1932—2002) — советский футболист.

См. также 
 Кольо